Holger Rune era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Francesco Maestrelli ha sconfitto Pedro Cachín con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-0.

Teste di serie 

  Pedro Cachín (finale)
  Norbert Gombos (quarti di finale)
  Gianluca Mager (primo turno)
  Franco Agamenone (secondo turno)

  Flavio Cobolli (quarti di finale) 
  Nikola Milojević (primo turno) 
  Alexandre Müller (secondo turno) 
  Marco Cecchinato (semifinale)

Qualificati 

  Jérôme Kym (quarti di finale)
  Francesco Maestrelli (campione)
  Matteo Gigante (secondo turno)

  Raul Brancaccio (secondo turno) 
  Pedro Boscardin Dias (primo turno) 
  Mattia Bellucci (secondo turno)

Wildcard 

  Marco Cecchinato (semifinale)
  Bernard Tomić (primo turno)

  Giulio Zeppieri (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Internazionali di Tennis Verona 2022